Соревнование среди женщин в помещении, одиночный разряд - одно из шести соревнований по теннису включенных в программу Олимпийских игр 1908 года. В соревновании приняли участие 7 спортсменок из 2 стран.

Результаты

Итоговое положение

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований